David Denman – attore e musicista statunitense
 Thomas Denman, III barone Denman – politico britannico
 Tony Denman – attore statunitense